Příjmení Egger nosí více významných osobností:

 Alois Egger (1829–1904) – rakouský pedagog a politik německé národnosti
 Toni Egger (1926–1959) – italsko-rakouský horolezec
 Wilhelm Egger (1940–2008) – italský katolický duchovní, kapucínský mnich a spisovatel rakouského původu

Externí odkazy